Le mot yéti désigne originellement un animal mythique, anthropomorphe.

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (2843) Yéti est un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales 
 Le yéti est une créature anthropomorphe du folklore du Népal, de l'Inde, du Bhoutan et du Tibet.

Culture et société

Cinéma 
 Yeti est un téléfilm d'horreur de 2008 ;

Édition 
 Yéti est un mensuel de bande dessinée, édité par Sandyx de  à .
 Yéti est un bimestriel de bande dessinée, édité par Geisha Éditions d'août à .

Entreprises et produits 
 Le Škoda Yeti est un crossover compact urbain de la marque Škoda, lancé en 2009.
 Le Yéti est une enseigne d'articles de sport et de loisirs.

Musique 
 Yeti est une chanteuse montpelliéraine.
 Yeti est un groupe britannique.
 Yeti est un album du groupe allemand Amon Düül II, sorti en 1970.